Лаишевка — название населённых пунктов в России:

 Лаишевка — село в городском округе Ульяновск Ульяновской области.
 Лаишевка — посёлок станции в Ульяновском районе Ульяновской области.

См. также 
 Лаишево — город в Республике Татарстан.